Гео́ргиевка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Георгиевка — село Актюбинской городской администрации Актюбинской области, упразднено в 2018 году.
 Георгиевка — село в Денисовском районе Костанайской области.
 Георгиевка — село в Щербактинском районе Павлодарской области, ликвидировано в 2000 году.
 Георгиевка — прежнее, до 8 ноября 2007 года, название села Калбатау, административного центра Жарминского района Восточно-Казахстанской области.
 Георгиевка — прежнее, до 13 сентября 1995 года, название села Кордай, административного центра Кордайского района Жамбылской области.
 Георгиевка — прежнее, до 29 ноября 1994 года, название села Коксаек, района Толе Би Туркестанской области.

Россия 
 Георгиевка — село в Локтевском районе Алтайского края.
 Георгиевка — село в Ребрихинском районе Алтайского края.
 Георгиевка — село в Табунском районе Алтайского края.
 Георгиевка — село в Октябрьском районе Амурской области.
 Георгиевка — деревня в Бакалинском районе Башкортостана.
 Георгиевка — деревня в Кармаскалинском районе Башкортостана.
 Георгиевка — село в Панинском районе Воронежской области.
 Георгиевка — село в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края.
 Георгиевка — деревня в Тайшетском районе Иркутской области.
 Георгиевка — деревня в Тяжинском районе Кемеровской области.
 Георгиевка — деревня в Боготольском районе Красноярского края.
 Георгиевка — село в Канском районе Красноярского края.
 Георгиевка — деревня в Добринском районе Липецкой области, Березнеговатское сельское поселение.
 Георгиевка — деревня в Добринском районе Липецкой области, Павловское сельское поселение.
 Георгиевка — деревня в Венгеровском районе Новосибирской области.
 Георгиевка — деревня в Чистоозерном районе Новосибирской области.
 Георгиевка — село в Горьковском районе Омской области.
 Георгиевка — село в Кормиловском районе Омской области.
 Георгиевка — село в Полтавском районе Омской области.
 Георгиевка — деревня в Тюкалинском районе Омской области.
 Георгиевка — село в Александровском районе Оренбургской области.
 Георгиевка — посёлок в Пономарёвском районе Оренбургской области.
 Георгиевка — село в Кинельском районе Самарской области.
 Георгиевка — село в Марксовском районе Саратовской области.
 Георгиевка — деревня в Томском районе Томской области.
 Георгиевка — деревня в Белевском районе Тульской области.
 Георгиевка — село в составе района Имени Лазо Хабаровского края.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Георгиевка — село в Советском районе.

Украина 
 Георгиевка — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Георгиевка — село в Великоновоселковском районе Донецкой области.
 Георгиевка — село в Марьинском районе Донецкой области.
 Георгиевка — село в Приазовском районе Запорожской области.
 Георгиевка — посёлок в Лутугинском районе Луганской области.
 Георгиевка — село в Верхнерогачикском районе Херсонской области.
 Георгиевка — село в Шполянском районе Черкасской области.

См. также